Чунгу́ ( — центральный район) — один из центральных районов Сеула. В районе Чунгу располагаются многие административные здания Южной Кореи, включая .

Во многих крупных городах Южной Кореи есть районы, называющиеся так же, поэтому в повседневной речи этот район часто называется Соул чунгу (서울 중구, Чунгу Сеула).

Административное деление 
Район Чунгу делится на 15 кварталов.

Примечания 

Районы Сеула